Anthony Collins – filosofo britannico
Anthony Collins – cestista statunitense 
Anthony Collins – giocatore di football americano statunitense